Sierra de la Culebra puede referirse a:

Sierra de la Culebra es un conjunto montañoso ubicado en el noroeste de la provincia española de Zamora (Castilla y León).

 Sierra de la Culebra es una reserva regional de caza española de la provincia de Zamora (Castilla y León).

 Sierra de la Culebra es un espacio protegido por la Red Natura 2000 en la provincia de  Zamora (Castilla y León, España).